Камкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Камкино — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Камкино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Камкино — село в Сергачском районе Нижегородской области.